Un bigot est un nom commun qui désigne une personne baignant dans la religion de façon permanente. Bigot est aussi un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 
 Anne-Marie Bigot, Juste parmi les nations ;
 Anne-Marie Bigot de Cornuel (1614?-1694), précieuse française ;
 Antoine Bigot (1825-1897) poète français ;
 Bernard Bigot (1950-2022), universitaire et haut fonctionnaire français ;
 
 
 
 Félix Julien Jean Bigot de Préameneu (1747-1825), juriste et homme politique français ;
 François Bigot (1703-1778), intendant de la Nouvelle-France ;
 Georges Bigot (1955-), acteur de théâtre et de cinéma français ;
 Georges Ferdinand Bigot (1860-1927), peintre, graveur, caricaturiste français ;
 
 Guy Bigot (1915-1998), peintre français.
 
 
 Jean-Lou Bigot (1966-), cavalier français ;
 Joël Le Bigot (1946-), animateur de radio québécois ;
 Joseph Bigot (1807-1894), architecte départemental du Finistère, constructeur de nombreuses églises ;
 Jules Bigot (1915-2007), footballeur français ;
 Julien Bigot (1831-1914), député de la Mayenne ;
 Louis Bigot (1805-1883), industriel, homme politique français ;
 Louis Bigot (1913-1996), médecin et joueur d'échecs français ;
 Louis Émile Eugène Bigot (1853-1936), général français ;
 Marie Bigot (1786-1820), pianiste française ;
 Marthe Bigot (1878-1962), institutrice, femme politique, féministe et syndicaliste française ;
 Paul Bigot (1870-1942), architecte français ;
Pierre Bigot (1909-2008), général français ;
 Pierre Bigot de Morogues (1776-1840), minéralogiste, homme politique, agronome et homme de lettres français ;
 
 Quentin Bigot (1992-), athlète français ;
 Raoul Bigot (1874-1928), ingénieur et romancier français ;
 Raymond Bigot (1872-1953), sculpteur et aquarelliste français, frère de Paul ;
 Robert Bigot (1933-2015), écrivain français de littérature jeunesse ;
 
 Sébastien-François Bigot de Morogues (1705-1781), lieutenant-général des armées navales du roi de France ;
 Trophime Bigot (1579-1650), peintre français ;
 Vincent Bigot (1649-1720), missionnaire jésuite au Canada ;
 Yves Bigot (1955-), personnalité française du monde de la radio et de la télévision.

Toponyme 

 Rauville-la-Bigot, commune française de la Manche.

Architecture 
 Château Bigot, ancien manoir à Québec (Canada).

Voir aussi 
 

Patronyme français